Erker bezeichnet:

 Erker, Fassadenvorbau
 umgangssprachlich scherzhaft-albern bis derb für Nase

Erker ist der Familienname folgender Personen:
 August Erker (1879–1951), US-amerikanischer Ruderer
 Gerhard Erker (* 1946), deutscher organischer Chemiker
 Jacob Erker (* 1975), kanadischer Radrennfahrer
 Paul Erker (* 1959), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Haus zum Erker
 Am Erker, deutsche Literaturzeitschrift